Zandvliet steht für:

 Zandvliet (Belgien), ein Ort in der belgischen Provinz Antwerpen

Zandvliet ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Zandvliet (* 1971), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Robert Zandvliet (* 1970), niederländischer Maler

siehe auch: Sandvliet